Феопе́мпт ( — ниспосланный Богом от  — Бог +  — посланный) — мужское русское личное имя.
 Феопемпт — христианский мученик, с которым пострадало еще четверо; память 11 июня.
 Феопемпт — христианский мученик, с которым пострадало еще четверо, в том числе Вегилий епископа и преподобный Софонтий; память 7 февраля.
 Феопемпт — преподобный, память 5 января.
 Феопемпт священномученик, епископ Никомидийский — христианский мученик, память 5 января. Пострадал в 303 году.
 Феопемпт (XI век) — митрополит Киевский (ок. 1037—1049).

Именины 
В христианстве известны четверо святых  с именем Феопемпт.
; ; ;

Примечания